Tosaka oder Tōsaka ist der Familienname folgender Personen:

 Eri Tōsaka (* 1993), japanische Ringerin
 Jun Tosaka (1900–1945), japanischer Philosoph
 Kaoru Tosaka (1943–2007), japanischer Manager